Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1996 – 49. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZM). W sezonie 1996, do rozgrywek pierwszej ligi przystąpiło dziesięć zespołów, natomiast w drugiej lidze wystąpiło dwanaście drużyn.

Zwycięzca najwyższej klasy rozgrywkowej (I Ligi) zostaje Drużynowym Mistrzem Polski na Żużlu w sezonie 1996. Obrońcą tytułu z poprzedniego sezonu jest Sparta Polsat Wrocław. W tym roku tytuł zdobył Włókniarz Malma Częstochowa.

Pierwsza Liga

Runda zasadnicza

Play-off

Klasyfikacja końcowa

Druga Liga

Bibliografia 
 

1996
1996 w sporcie żużlowym
1996 w polskim sporcie